Финал Кубка СССР по футболу 1973 состоялся 10 октября 1973 года. Ереванский «Арарат» переиграл киевское «Динамо» 2:1 с учётом дополнительного времени и стал обладателем Кубка СССР.

Путь к финалу

Ход финального матча 
Ереванский «Арарат» и киевское «Динамо» во второй раз встречались в рамках финала в истории кубков СССР. В финале Кубка СССР в 1954 году «Динамо» оказалось сильнее (2:1), благодаря голам Виктора Терентьева и Михаила Комана.

Первый острый в момент в матче возник на 10-й минуте, когда защитники «Арарата» затеяли рискованную распасовку мяча возле своей штрафной. В результате ею воспользовался нападающий «Динамо» Олег Блохин, вышедший один на один с вратарём ереванцев Алёшей Абрамяном. Тот в броске вперёд ликвидировал опасность для своих ворот. Киевляне в первом тайме завладели территориальным преимуществом, периодически доставляя неприятности голкиперу и обороне «Арарата».

После перерыва характер игры в целом не изменился. Киевляне наращивали натиск на ворота соперника, ереванцы же действовали более строго в обороне нежели в первом тайме. Однако на 61-й минуте они допустили ошибку, в результате несогласованности действий защитников «Арарата» мяч перехватил динамовец Виктор Колотов и отдал его находившемуся в штрафной площади Леониду Буряку. Буряка сзади сбил защитник «Арарата» Норайр Месропян, был назначен пенальти, который реализовал Колотов. Забитый мяч плохо сказался на игре «Динамо», которое быстро теряло свой темп. А за несколько минут до конца встречи были заменены Буряк и Блохин на молодых защитников Валерия Зуева и Виктора Кондратова. На 89-й минуте же ереванцы сравнивают счёт в матче. Вратарю динамовцев Валерию Самохину удаётся отразить два удара подряд Андриасяна и Казаряна, но с третьей попытки мяч после удара Левона Иштояна сквозь гущу игроков залетает в сетку ворот «Динамо».

Благодаря забитому голу в концовке второго тайма психологическое преимущество в дополнительное время было на стороне «Арарата». Киевляне не смогли ничего организовать впереди, в то время как футболисты «Арарата» регулярно атаковали ворота противника. В одной из таких атак и был забит победный мяч. На 103-й минуте мяч попал к Иштояну, находившемуся спиной к воротам и в окружении двух защитников, но он умудрился развернуться и пробить по воротам. Мяч, задев защитника Зуева, залетел в сетку. Ереванский «Арарат» впервые в своей истории стал обладателем Кубка СССР по футболу.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФК «Динамо»

1973
СССР
Матчи ФК «Арарат» Ереван
Матчи ФК «Динамо» Киев
События 10 октября
Октябрь 1973 года
1973 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве